De 2. Bundesliga 1977/78 was het vierde seizoen van het tweede niveau in het Duits voetbal. De competitie bestond uit 40 clubs die werden onderverdeeld in een Noord- en Zuid-divisie. De kampioen promoveerde naar de Bundesliga, terwijl de nummers 2 hier een play-offwedstrijd voor moesten spelen. De laatste drie uit elke groep degradeerden naar een van de verschillende Oberliga's.

Noord 
Arminia Bielefeld werd met slechts één punt voorsprong op Rot-Weiss Essen kampioen en dit betekende de terugkeer in de Bundesliga na een afwezigheid van zes jaar toen de club door een schandaal uit de Bundesliga gezet werd.

Eindstand

Topscorers

Zuid 
SV Darmstadt kon voor de eerste keer promoveren naar de Bundesliga. 1. FC Nürnberg, op dit moment nog steeds de Duitse recordkampioen, kon ook de promotie afdwingen via de eindronde. Hiermee eindigde een periode van negen jaar tweede klasse nadat de club in 1968/69 als verdedigend landskampioen degradeerde.

Eindstand

Topscorers

Play-offs

Statistieken

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 1977/78 uitkwamen in de 2. Bundesliga.

Duits competitievoetbal 1977/78
Seizoen 1977/78